Accademia militare di Whampoa – accademia militare del Kuomintang.
 Hutchison Whampoa – antico conglomerato multinazionale con sede a Hong Kong, controllato dalla Cheung Kong Holdings.
 Trattato di Whampoa – trattato commerciale tra Francia e Cina firmato nel 1844.